Капускасінґ — річка у басейні Джеймс-Бей в округах Кокран та Алґома у північно-східному Онтаріо, Канада. Річка є лівою притокою річки Маттаґамі.

Течія 
Річка починається з озера Капускасінґ у географічному містечку Капускасінґ, округ Алґома біля залізничного пункту Ельзас, на трансконтинентальній магістралі Канадської національної залізниці та місця розташування залізничної станції Ельзас, що обслуговується експресом Canadian компанії Via Rail. Retrieved 2011-08-21</span>.</cite> Shows the river course.</ref> Вона протікає на північному сході під основною лінією, де в неї впадає права притока річка Немеґосенда, проходить через пороги Джекпін (в місці Джакпінського портажу), пороги Лун, водоспади Бучан і Клустон, тоді в неї впадає права притока річка Дунранкін. Далі річка Капускасінґ прямує на північ через Сідар-Рапідс, спадаючи водоспадами Вімен-Фолс та Олд-Вімен-Фолс, і переходить з території географічного містечка Шенлі, округ Альгома  до географічного містечка Каргілл в окрузі Кокран. 

Річка Капускасінґ продовжується на північний схід через водоспади Вайт-Оттер, Бакатасе, пороги Кемп-Трі та водоспад Біґ-Бівер, тоді в неї впадає права притока річка Саґанаш, тоді досягає міста Капускасінґ, де понад нею переходять шосе Онтаріо 11 та залізнична лінія Онтаріо Нортланд (раніше Канадська національна залізниця. Річка проходить через дамбу з електростанцією Спрус-Фолс, тоді в неї впадає ліва притока Лост-Рівер і права притока Ремі-Рівер, і там уже є її гирло в географічному селищі Клей, близько 30 км на захід від громади Фрейзердейл. Річка Маттаґамі впадає в річку Мус, а та в свою чергу — до затоки Джеймс-Бей.

Відпочинок 
На річці Калускасінґ щорічно проводяться традиційні змагання Kapuskasing River Walleye Tournament на 40-кілометровому відтинку річки від її гирла вгору за течією. У річці Капускасінґ було відновлено понад 20 000 фунтів дикого рису.

Економіка 
На чотирьох ділянках на південь від міста Капускасінґ планувалося запустити чотири гідроелектростанції загальною потужністю 22 МВт: на водоспадах Біґ-Бівер, Кемп-Трі, Вайт-Оттер та Олд-Вімен-Фаллс. Кожен об'єкт потужністю дві 2,75 МВт турбіни. Очікувалось, що турбіни запрацюють до 2012 року, але контракти були розірвані в 2015 році.

Крім того, гідроелектростанції загальною потужністю 19,45 МВт планувались на чотирьох ділянках на річці між її джерелом та на південь від міста Капускасінґ.

Оновлення: Дії Альянсу річок Онтаріо та його членів призвели до розірвання 19 договорів про влаштування ГЕС. Чотири серії порогів на річці Капускасінґ були захищені від будови ГЕС. Загалом 10 річок Онтаріо були захищені від забудови: Матавін, Вермільйон, Петавава, Ванапітей, Бланш, Айвенго, Фредерік-Гауз, Капускасінґ, Лардер та Серпент.

Притоки 

 Такер-Крік (права)
 Торренс-Крік (права)
 Гопкінс-Крік (ліва)
 Річка Ремі (права)
 Лілі-Крік (права)
 Лост-Рівер (ліва)
 О'Браєн-Крік (права)
 Тіцель-Крік (ліва)
 Ґаф-Крік (права)
 Річка Саґанаш (права)
 Біґ-Бівер-Крик (ліва)
 Альдер-Крік (права)
 Пінет-Крік (права)
 Шенлі-Крік (права)
 Ґрейвярд-Крік (ліва)
 Мос-Крік (ліва)
 Оскар-Крік (ліва)
 Алленбі-Крік (права)
 Віґвам-Крік (ліва)
 Макінтош-Крік (права)
 Річка Данранкін (ліва)
 Річка Немеґосенда (права)
 Озеро Капускасінґ
 Річка Шапло

Див. також 

 Список річок Онтаріо

Примітки 

Річки Онтаріо